Осека — название населённых пунктов:

 Осека — деревня в Берёзовском районе Брестской области Белоруссии.
 Осека — деревня в Кадуйском районе Вологодской области России.